Wyden est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1923-1998), journaliste et écrivain américain
Ron Wyden (né en 1949), homme politique américain de l'Oregon

Voir aussi
, château d'Ossingen en Suisse

Homonymie de patronyme